Люлька миру — один з культурних символів американських індіанців, «викурити люльку миру» — означає укласти мирні угоди.

 «Люлька миру» — анімаційний фільм 1979 року студії Київнаукфільм, режисер — Ірина Гурвич.